Oribella är ett släkte av kvalster som beskrevs av Berlese 1908. Enligt Catalogue of Life ingår Oribella i familjen Oribellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Banksinomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Oribella